

538 км — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 538 км — селище, Таштагольський район, Кемеровська область